Термин стек има више значења:

 Стек (апстрактни тип података), структура података базирана на принципу: последњи улази, први излази.
 Стекинг (хемија), нековалентне интеракције између ароматичних прстенова